Чемпионат Европы по футболу 1999 среди юношей до 18 лет — 48-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 18 по 26 июля 1999 года в Швеции. Португальцы в 3-й раз в своей истории стали чемпионами.

Квалификация 

Участники финального турнира:

Составы

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Раздел на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Швеции
Футбол в Европе в 1999 году
Июль 1999 года
Спорт в Швеции в 1999 году
футбол
Чемпионаты Европы в Швеции